Pierre Philippe Denfert-Rochereau – militare francese, comandante delle forze francesi durante l'assedio di Belfort
Place Denfert-Rochereau – piazza del XIV arrondissement di Parigi 
Denfert-Rochereau – stazione della metropolitana di Parigi